Il nome Teatro del Popolo si riferisce a diversi teatri:
 Teatro del Popolo a Castelfiorentino
 Teatro del Popolo a Colle di Val d'Elsa
 Teatro del Popolo a Concordia sulla Secchia
 Teatro del Popolo a Rapolano Terme
 Teatro del Popolo ad Alikovo
 Teatro del Popolo a Kiev